JBR steht für:
 Cyclecars José Boniquet Riera
 Flughafen Jonesboro (IATA-Code), Flughafen von Jonesboro (Arkansas), Arkansas
 Jodhpur-Bikaner Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Britisch-Indien
 Jumeirah Beach Residence, Wohnsiedlung mit Strandlage in Dubai

jbr steht für:
 Jofotek-Bromnya (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Indonesien

Abkürzung